Fotboll vid panamerikanska spelen 1999 spelades i Winnipeg, Manitoba, Kanada under perioden 23 juli-7 augusti 1999. U 23-lag deltog, och titelförsvarande Argentina saknades. För första gången spelades även en damturnering.

Herrturneringen

Preliminär omgång

Grupp A

 Mexico och Kanada kvalificerade för semifinaler.

Grupp B

 Honduras och USA kvalificerade för semifinaler.

Slutomgång

Upplägg

Semifinaler

Match om tredje pris

Final

Damturneringen

Preliminär omgång

Slutomgång

Upplägg

Semifinaler

<small>Mexico vinnare efter straffar (5-3)</small>

Match om tredje pris

<small>Costa Rica vinnare efter straffar (3-4)</small>

Final

Källor
 
 RSSSF archive

Panamerikanska spelen
1999
Panamerikanska spelen 1999
Panamerikanska spelen 1999